Списак знаменитих Италијана како из Италије, тако и из италијанске дијаспоре:

Историјске личности 
 Енрико Дандоло, 41. млетачки дужд, учесник у Четвртом крсташком рату
 Ана Дандоло, српска краљица
 Андреа Дорија, плаћени војни заповједник, адмирал и државник
 Алесандро Медичи, владар Фиренце од 1531. до 1537.
 Катарина Медичи, француска краљица (1547—1559.)
 Козимо Медичи, банкар и политичар, оснивач породице Медичи
 Козимо I Медичи, владар Фиренце и надвојвода Тоскане
 Лоренцо де Медичи
 Марија Медичи, француска краљица (1600 — 1610)
 Рајмунд Монтекуколи, генерал и фелдмаршал
 Лукреција Борџија, ванбрачна ћерка папе Александра VI, војвоткиња од Фераре
 Чезаре Борџија,  војсковођа, политичар и кардинал
 Еуген Савојски, принц, аустријски војсковођа и државник
 Ђироламо Савонарола, доминикански монах, а једно кратко време и владар Фиренце
 Амброзије Спинола, генерал
 Лудовико Сфорца, милански кнез, значајна личност ренесансе
 Виторио Амедео II од Сардиније, војвода од Савоја (1675—1730), краљ Сицилије (1713—1718) и краљ Сардиније (1720—1730)
 Карло Емануел I, савојски војвода
 Виторио Емануеле II Савојски, италијански краљ, први владар уједињене Италије
 Ђузепе Гарибалди, револуционар и борац за Уједињење и слободу Италије

Књижевност 

Данте Алигијери
Едмондо де Амичис
Габријеле Д’Анунцио
Лодовико Ариосто
Ђорђо Басани
Ђовани Бокачо
Ђорђо Вазари
Лоренцо Вала
Грација Деледа
Умберто Еко
Итало Звево
Емил Зола
Итало Калвино
Ђозуе Кардучи
Балдасаре Кастиљоне
Салваторе Квазимодо
Карло Колоди
Примо Леви
Ђакомо Леопарди
Алесандро Манцони
Рафаел Сабатини
Антонио Табуки
Филипо Томазо Маринети
Еуђенио Монтале
Алберто Моравија
Елса Моранте
Лодовико Антонио Муратори
Чезаре Павезе
Франческо Петрарка
Луиђи Пирандело
Торквато Тасо
Дарио Фо

Музика

Композитори

Томазо Албинони
Грегорио Алегри
Винченцо Белини
Луиђи Бокерини
Ђузепе Верди
Антонио Вивалди
Гаетано Доницети
Руђеро Леонкавало
Жан-Батист Лили
Пјетро Локатели
Пјетро Маскањи
Клаудио Монтеверди
Енио Мориконе
Николо Паганини
Ђовани Пјерлуиђи да Палестрина
Амилкаре Понкијели
Ђакомо Пучини
Ђоакино Росини
Антонио Салијери
Александро Скарлати
Доменико Скарлати
Барбара Строци
Ђироламо Фрескобалди
Доменико Чимароза

Диригенти
Клаудио Абадо
Ђузепе Синополи
Артуро Тосканини
Рикардо Мути

Певачи

Чечилија Бартоли
Џон Бон Џови
Андреа Бочели
Лучо Дала
Френк Запа
Ренато Карозоне
Енрико Карузо
Лејди Гага
Мадона
Ђана Нанини
Лучано Павароти
Ерос Рамацоти
Френк Синатра
Рената Тебалди
Адријано Челентано
Брајан Џонсон

Мода

Модни креатори 
 Валентино Гаравани
 Гучио Гучи
 Ђани Версаче
 Ђорђо Армани
 Доменико Долче и Стефано Габана
 Роберто Кавали
 Салваторе Фергамо
 Џон Галијано

Манекени и модели 
 Џија Каранџи
 Линда Еванђелиста
 Алесандра Амброзио
 Изабел Гулар
 Елизабета Каналис
 Карла Бруни

Морепловци и истраживачи
Ђовани Батиста Белцони
Ђовани Верацано
Америго Веспучи
Симонета Веспучи
Џон Кабот
Кристифор Колумбо
Антонио Пигафета
Ђовани Плано Карпини
Марко Поло

Наука 

Амедео Авогадро
Марија Гаетана Ањези
Ђовани Ардуино
Лаура Баси
Бернард Болцано
Алесандро Волта
Камило Голђи
Луиђи Галвани
Галилео Галилеј
Рикардо Ђакони
Бартоломео Еустахије
Станислао Каницаро
Ђироламо Кардано
Ђовани Доменико Касини
Жозеф Луј Лагранж
Еторе Мајорана
Гуљелмо Маркони
Франко Модиљани
Марија Монтесори
Барнаба Оријани
Вилфредо Парето
Ђузепе Пеано
Ђузепе Пјаци
Ђовани Антонио Амедео Плана
Јакопо Рикати
Алфредо Салафија
Ђовани Скјапарели
Еванђелиста Торичели
Габријеле Фалопио
Енрико Ферми
Леонардо Фибоначи
Николо Фонтана Тартаља
Ђовани Цупи

Политика

 Пјетро Бадољо, војсковођа и политичар, премијер Италије
 Итало Балбо, сарадник Мусолинија
 Леон Гамбета, француски државник и значајан учесник Француско-пруског рата
 Антонио Грамши, писац, политичар, марксиста и друштвени теоретичар
 Камило Бенсо ди Кавур, политичар и државник, први премијер Италије
 Ђовани Ђолити, државник
 Жил Мазарен, француски дипломата и државник
 Ђакомо Матеоти,  политичар, социјалиста
 Бенито Мусолини, италијански диктатор, један од оснивача и вођа италијанског фашизма
 Хуан Доминго Перон, аргентински генерал и председник од 1946. до 1955. и од 1973. до 1974. године
 Силвио Берлускони, бизнисмен и бивши премијер Италије
 Романо Проди, политичар, бивши председник владе Италије, као и председник Европске комисије
 Рикардо Мартинели, бивши председник Панаме
 Алтијеро Спинели, политичар, често се назива оцем Европске уније
 Палмиро Тољати, политичар, револуционар и дугогодишњи вођа Комунистичке партије Италије
 Руди Џулијани, амерички републикански политичар, бивши градоначелник Њујорка

Уметност

Архитекти

Леон Батиста Алберти
Франческо Боромини
Донато Браманте
Филипо Брунелески
Микелоцо
Андреа Паладио
Ренцо Пјано
Микеле Санмикели

Вајари

Ђовани Лоренцо Бернини
Микеланђело Буонароти
Лоренцо Гиберти
Винченцо Данти
Донатело
Антонио Канова
Јакопо дела Кверча
Франческо Лаурана
Лука дела Робија
Андреа Сансовино
Дизидерио да Сетињано

Сликари

Николо дел Абате
Франческо Ајез
Јакопо Амигони
Алесио Балдовинети
Марчело Бачарели
Ђентиле Белини
Ђовани Белини
Јакопо Белини
Бернардо Белото
Ђото ди Бондоне
Сандро Ботичели
Микеланђело Буонароти
Дучо ди Буонинсења
Доменико Венецијано
Андреа дел Верокио
Паоло Веронезе
Тицијан Вечели
Леонардо да Винчи
Доменико Гирландајо
Ренато Гутузо
Артемизија Ђентилески
Ђорђоне
Каналето
Каравађо
Анибале Карачи
Виторе Карпачо
Андреа дел Кастањо
Ђорђо де Кирико
Пјеро ди Козимо
Карло Кривели
Енцо Куки
Филипино Липи
Пјетро Лоренцети
Мазачо
Андреа Мантења
Симоне Мартини
Антонело да Месина
Амедео Модиљани
Ђовани Паоло Панини
Пармиђанино
Перуђино
Пизанело
Антонио Полајуоло
Ерколе де Роберти
Рафаело Санти
Лука Сињорели
Франческо Скварчоне
Ил Содома
Ђовани Батиста Тијеполо
Тинторето
Косме Тура
Паоло Учело
Ђентиле да Фабријано
Пјетро Фалка Лонги
Мелоцо да Форли
Пјеро дела Франческа
Фра Анђелико
Фра Бартоломео
Фра Филипо Липи
Ченино Ченини
Чимабуе

Филм и позориште

Глумци 

 Ал Пачино
 Алберто Сорди
 Ана Мањани
 Валерија Голино
 Дени Девито
 Ђина Лолобриђида
 Елио Ђермано
 Клаудија Кардинале
 Леонардо Дикаприо
 Лајза Минели
 Марчело Мастројани
 Моника Белучи
 Моника Вити
 Николас Кејџ
 Орнела Мути
 Роберт де Ниро
 Рудолф Валентино
 Силвестер Сталоне
 Софија Лорен
 Уго Тоњаци
 Џон Траволта
 Џон Туртуро

Редитељи 

 Бернардо Бертолучи
 Брајан де Палма
 Винсент Минели
 Виторио де Сика
 Ђузепе Торнаторе
 Квентин Тарантино
 Лукино Висконти
 Мајкл Чимино
 Марио Моничели
 Мартин Скорсезе
 Паоло Сорентино
 Пјер Паоло Пазолини
 Роберто Бенињи
 Роберто Роселини
 Серђо Леоне
 Софија Копола
 Федерико Фелини
 Франсис Форд Копола
 Френк Капра 
 Al Capone

Филозофија и теологија

Никола Абањано
Тома Аквински
Фрањо Асишки
Чезаре Бекарија
Бонавентура
Ђордано Бруно
Ђанбатиста Вико
Томазо Кампанела
Анселмо Кентерберијски
Бенедето Кроче
Брунето Латини
 Николо Макијавели
Ђоакино да Фјоре

Спорт

Атлетичари
 Фернандо Алтимани
 Ернесто Амброзини
 Пјетро Менеа
 Карло Монти
 Кјара Роза
 Силвија Салис
 Сара Симеони

Ауто - мото 
 Тацио Нуволари
 Валентино Роси

Бициклисти 
 Фабио Ару
 Ђино Бартали
 Иван Басо
 Алфредо Бинда
 Отавио Ботекја
 Данило ди Лука
 Луиђи Гана
 Феличе Ђимонди
 Фаусто Копи
 Гастоне Ненчини
 Винченцо Нибали
 Марко Пантани
 Микеле Скарпони

Боксери 
 Примо Карнера

Веслачи 
 Латино Галасо
 Петар Иванов
 Анте Каталинић
 Антонио Роси

Гимнастичари 
 Јури Кеки

Кошаркаши 
 Ђанлука Базиле
 Андреа Барњани
 Данило Галинари
 Луиђи Датоме
 Травис Динер
 Алесандро Ђентиле
 Дино Менегин
 Пабло Прихиони
 Данијел Хакет

Мачеваоци 
 Валентина Вецали
 Едоардо Манђароти
 Недо Нади

Одбојкаши 
 Лоренцо Бернарди
 Симоне Бути
 Лука Ветори
 Симоне Ђанели
 Габријеле Нели
 Матео Пјано

Ски спортови 
 Нино Бибија
 Мануела ди Ћента
 Дебора Компањони
 Еуђенио Монти
 Густав Тени
 Алберто Томба
 Стефанија Белмондо

Тенисери 
 Роберта Винчи
 Сара Ерани
 Адријано Паната
 Флавија Пенета
 Никола Пјетранђели
 Франческа Скјавоне

Фудбалери 

 Масимо Амброзини
 Карло Анчелоти
 Роберто Бађо
 Марио Балотели
 Франко Барези
 Ђанлуиђи Буфон
 Кристијан Вијери
 Ђенаро Гатузо
 Данијеле де Роси
 Алесандро дел Пјеро
 Роберто Донадони
 Алберто Ђилардино
 Валтер Зенга
 Ђанфранко Зола
 Дино Зоф
 Филипо Инзаги
 Фабио Канаваро
 Антонио Конте
 Алесандро Костакурта
 Марчело Липи
 Паоло Малдини
 Чезаре Малдини
 Роберто Манчини
 Марко Матераци
 Сандро Мацола
 Ђузепе Меаца
 Винченцо Монтела
 Алесандро Неста
 Анђело Перуци
 Андреа Пирло
 Луиђи Рива
 Паоло Роси
 Лука Тони
 Франческо Тоти
 Ђовани Трапатони

Формула 1 
 Алберто Аскари
 Ђузепе Фарина
 Енцо Ферари

Види још 
 Италијани
 Италија
 Италијанска дијаспора

Италијани